Huatusco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huatusco de Chicuellar, kommunhuvudort, Veracruz, 
 Huatusco, Quintana Roo, ort, Bacalar, 
 Huatusco (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar